Villanova steht für:

 Villanova (Gattung), Korbblütler-Gattung der Unterfamilie Asteroideae
 Villanova (Huesca), spanische Gemeinde in der Provinz Huesca
 Villanova (Korsika), französische Gemeinde im Arrondissement Ajaccio
 Villanova (Pennsylvania), Vorort von Philadelphia
 Villanova University, Privatuniversität in Villanova, Pennsylvania

Villanova ist der Name folgender Orte in Italien:

in der Region Abruzzen:
 Villanova (Cepagatti), Ortsteil von Cepagatti

in der Region Emilia-Romagna:
 Villanova di Castenaso, Ortsteil von Castenaso, in der Provinz Bologna, Fundort der Villanovakultur
 Villanova sull’Arda, in der Provinz Piacenza

in der Region Friaul-Julisch Venetien:
 Villanova di Sotto, Ortsteil von Pordenone, in der Provinz Pordenone

in der Region Kampanien:
 Villanova del Battista, in der Provinz Avellino
 Villanova (Neapel), Stadtteil von Neapel, in der Provinz Napoli

in der Region Latium:
 Villanova (Guidonia Montecelio), Ortsteil von Guidonia Montecelio

in der Region Ligurien:
 Villanova d’Albenga, in der Provinz Savona

in der Region Lombardei:
 Villanova d’Ardenghi, in der Provinz Pavia
 Villanova del Sillaro, in der Provinz Lodi

in der Region Piemont:
 Villanova Biellese, in der Provinz Biella
 Villanova Canavese, in der Provinz Turin
 Villanova Mondovì, in der Provinz Cuneo
 Villanova Monferrato, in der Provinz Alessandria
 Villanova Solaro, in der Provinz Cuneo
 Villanova d’Asti, in der Provinz Asti

auf Sardinien:
 Villanova Monteleone, in der Provinz Sassari
 Villanova Truschedu, in der Provinz Oristano
 Villanova Tulo, in der Provinz Cagliari

in der Region Venetien:
 Villanova del Ghebbo, in der Provinz Rovigo
 Villanova Marchesana, in der Provinz Rovigo
 Villanova di Camposampiero, in der Provinz Padua
 Villanova, eine durch die Katastrophe vom Vajont zerstörten Ortschaft, in der Provinz Belluno

Villanova  ist der Familienname folgender Personen:
 Arnald von Villanova (um 1235–1311), katalanischer Arzt 
 Francesco Alberti di Villanova (1737–1801), italienischer Literat, Romanist, Italianist, Übersetzer und Lexikograf
 Pietro de Villanova Castellacci (1815–1881), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kurienbischof 
 Thomas von Villanova (1488–1555), spanischer Mönch

Siehe auch:
 Vilanova
 Villa Nova
 Villanovakultur
 Villanueva